Il doppio del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Jim Grabb e Jared Palmer 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Byron Black /  Jonathan Stark (Campioni)
 Ken Flach /  Rick Leach (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)

 Scott Davis /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Brad Pearce /  Dave Randall (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)
 Jorge Lozano /  Jim Pugh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1994